Kalmar - Cidade
Kalmar (comuna) - Comuna
Kalmar (condado) - Condado
Kalmar FF - Clube
União de Kalmar - União política
Kalmar Nyckel - Navio mercante armado do séc. XVII 

Desambiguação